Le mot animation peut faire référence à :
 dans les domaines de l'illusion d'optique, des arts visuels, et plus fréquemment, en audiovisuel, l'animation est un ensemble de techniques qui, par une succession d'images, donne à un public l'illusion que des objets en réalité immobiles sont dotés de mouvement naturel ;
 en communication et sociologie : l'animation socioculturelle est l'organisation d'activités sociales et culturelles ;
 en linguistique, lanimation'' ou animéité est un trait grammatical du nom ;
 en biologie, en philosophie et en métaphysique, l'animation est la manifestation de la vie ;
 en médecine, la réanimation est une discipline dont l'objet est la surveillance et le rétablissement de l'homéostasie.